CRT (cathode-ray tube) – kineskop
 CRT (continuous regeneration trap) – układ redukujący emisję spalin
 CRT – Centralny Rząd Tybetański
 CRT (cardiac resynchronization therapy) – terapia resynchronizująca
 CRT  (capillary refill time) – nawrót kapilarny
 Crt – oznaczenie gwiazdozbioru Pucharu